Kettner bezeichnet:

 ein Jagdbedarf- und Sportschützenhandelsunternehmen, siehe Kettner International
 das Verpackungsmaschinenbauunternehmen Max Kettner GmbH, wurde 1998 von Krones AG übernommen

Kettner ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd-Ulrich Kettner (* 1939), deutscher Sprachwissenschaftler
 Friedrich Kettner (1886–1957), österreichischer, später amerikanischer Lehrer, Dichter und philosophischer Autor
 Friedrich Ernst Kettner (1671–1722), evangelischer Theologe
 Friedrich Gottlieb Kettner (1672–1739), deutscher lutherischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Franz von Kettner (1801–1874), badischer Oberforstmeister und Hofbeamter
 Gerhard Kettner (1928–1993), deutscher Lithograf und Graphiker
 Gitta Kettner (1928–2011), deutsche Grafikerin und Illustratorin
 Johanna Sophia Kettner (1722–1802), deutsche Soldatin im 18. Jahrhundert
 Hans Kettner (1919–2011), deutscher Politiker
 Martin Kettner (2. H. 19.–1. H. 20. Jh.), deutscher Sänger
 Matthias Kettner (* 1955), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Paul Kettner (1872–1959), deutscher Konteradmiral
 Radim Kettner (1891–1967), tschechischer Geologe
 Stefan Kettner (1887–1957), österreichischer Politiker
 Theodor Kettner (1833–1904), Versicherungsdirektor und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Ursula Pixa-Kettner (1948–2013), deutsche Erziehungswissenschaftlerin, Hochschullehrerin und Autorin
 Wilhelm Albert Kettner (1913–1990), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 William Kettner (1864–1930), US-amerikanischer Politiker